Scotland  (en français Écosse)  désigne en anglais l'une des quatre nations constitutives du Royaume-Uni (voir :en:Scotland).

Toponymie 

 Scotland, une localité du comté de Van Buren dans l'Arkansas ;
 Scotland, une localité du comté de Windham dans le Connecticut ;
 Scotland, une localité du comté de Bon Homme dans le Dakota du Sud ;
 Scotland, une localité du comté de Gadsden en Floride ;
 Scotland, une ville américaine en Géorgie ;
 Scotland,  une localité dans le comté de Franklin, en Pennsylvanie ;
 Scotland, une ville du comté d'Archer, au Texas.